Kalle Törmänen (ur. 26 listopada 2003) – fiński skoczek narciarski. Medalista mistrzostw kraju.

W lutym 2021 w Lahti zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w ósmej i dziewiątej dziesiątce. We wrześniu 2021 w tej samej miejscowości zdobył pierwsze punkty tego cyklu, w słabo obsadzonych zawodach (w obu wystąpiło niespełna 30 skoczków) plasując się na 22. i 24. miejscu.

Törmänen jest medalistą mistrzostw Finlandii – latem 2021 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003